Liiga 2014/2015 byla 40. sezónou nejvyšší finské hokejové soutěže. Základní část začala 12. září 2014 a skončila 12. března 2015. Playoff začalo 14. března 2015 a skončilo 25. dubna 2015. Titul z minulé sezóny obhajoval tým Kärpät Oulu, který stejně jako minulou sezónu po výhře v sérii 4:3 nad Tapparou Tampere titul obhájil. Se soutěže před sezónou odešel tým Jokerit Helsinky, kterého v soutěži nově nahradilo mužstvo Vaasan Sport.

Tabulka základní části

Playoff

Předkolo 
 IFK Helsinky - Ilves Tampere 2:0 na zápasy (2:1, 2:1 PP4)
 SaiPa Lappeenranta - Ässät Pori 2:0 na zápasy (6:0, 2:1 PP)

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - SaiPa Lappeenranta 4:1 na zápasy (4:2, 3:5, 1:0, 5:2, 5:1)
 JYP Jyväskylä - Espoo Blues 4:0 na zápasy (3:1, 3:0, 4:0, 7:4)
 Tappara Tampere - IFK Helsinky 4:2 na zápasy (4:3, 4:3 PP, 1:4, 1:5, 2:1, 4:3 PP)
 Lukko Rauma - KalPa 4:2 na zápasy (3:0, 3:0, 3:4 PP, 2:4, 3:2, 2:1)

Semifinále 
 Kärpät Oulu - JYP Jyväskylä 4:3 na zápasy (5:4, 4:5 PP, 8:3, 1:2 PP, 4:0, 3:4, 4:2)
 Tappara Tampere - Lukko Rauma 4:3 na zápasy (5:2, 1:2 PP3, 1:2, 4:5 PP, 2:0, 4:3, 4:2)

O 3. místo 
Poznámka : Hrál se pouze jeden zápas
 Lukko Rauma - JYP Jyväskylä 0:1 na zápasy (1:2)

Finále 
 Kärpät Oulu - Tappara Tampere 4:3 na zápasy (2:3 PP, 3:2 PP, 3:2, 3:2 PP, 3:4, 1:2 PP, 2:1 PP2)
Poznámka : Rozhodující branku sedmého finálového zápasu vstřelil v čase 81:00 Sebastian Aho

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky ligy
  Statistika Liigy 2014/2015

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015
Sport ve Finsku v roce 2014
Sport ve Finsku v roce 2015